Жмеринка:
 Жмеринка — місто обласного значення в Україні, Вінницька область; адміністративний центр Жмеринського району.
 Жмеринка — вузлова станція Південно-Західної залізниці, що виконує функції сортувальної та пасажирської.
 Жмеринка-Подільська — зупинний пункт Південно-Західної залізниці.
 Жмеринка — вагонне депо у місті Жмеринка, Південно-Західна залізниця.
 Жмеринка — локомотивне депо у місті Жмеринка, Південно-Західна залізниця.
 Мала Жмеринка — село в Україні, Жмеринський район Вінницької області.
 Велика Жмеринка — колишнє село в Україні, Браїлівська волость Вінницького повіту Подільської губернії (нині Жмеринський район Вінницької області); нині місцевість у місті Жмеринка.